En tant que nom de famille, Boas peut renvoyer aux personnes suivantes, par ordre alphabétique :
 Franz Boas (1858–1942), anthropologue américain d'origine allemande ;
 Frederick Boas (1862-1957), critique littéraire anglais ;
 Georges Boas (1891-1980), philosophe américain ;
 Harold P. Boas, mathématicien américain, fils de Ralph Philip Boas et Mary L. Boas ;
 Johan Erik Vesti Boas (1855-1935), zoologiste danois ;
 Marie Boas Hall (1919-2009), historienne des sciences britannique ;
 Mary L. Boas (1917-2010), mathématicienne et professeure de physique américaine ;
 Ralph Philip Boas (1912-1992), mathématicien américain ;
 Peter van Emde Boas, informaticien néerlandais.

Homonymie de patronyme